Helbig ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Helbig (1957–2005), deutscher Ornithologe und Molekularbiologe

 Bernhard Helbig (1854–nach 1887), deutscher Balletttänzer und Schauspieler
 Brigitta Helbig-Mischewski (* 1963), deutsche Slawistin und Literaturkritikerin
 Christoph Helbig (* 1984), deutscher Volleyballspieler
 Erhard Helbig (1914–2007), deutscher Offizier
 Ernst Helbig (1802–1866), deutscher Maler 
 Felix Helbig († 2013), deutscher Journalist

 Gerd Helbig (* 1939), deutscher Journalist

 Gustav Helbig (Karl Gustav Helbig; 1808–1875), deutscher Lehrer und Historiker
 Heinz Helbig (1913–??), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Herbert Helbig (1910–1987), deutscher Historiker

 Holger Helbig (* 1965), deutscher Literaturwissenschaftler
 Jean Helbig (1895–1984), belgischer Kunsthistoriker 
 Joachim Helbig (1915–1985), deutscher Luftwaffenoffizier
 Joachim Helbig (Historiker) (* 1949), deutscher Historiker
 Jochen Helbig (* 1927), deutscher Denkmalpfleger und Zeichner

 Josef Schmitz-Helbig (1921–2008), deutscher Architekt
 Jules Helbig (1821–1906), belgischer Künstler und Restaurator 

 Klaus-Dieter Helbig (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Konrad Helbig (1917–1986), deutscher Kunsthistoriker, Archäologe und Fotograf

 Louis Ferdinand Helbig (1935–2019), deutscher Philologe und Hochschullehrer
 Ludger Helbig (* 1972), deutscher Koch
 Marcel Helbig (* 1980), deutscher Sozialforscher
 Marcus Helbig (* 1971), deutscher Handballschiedsrichter
 Maximilian Helbig (1868–1948), Chemiker und Bodenkundler
 Michael Krieg-Helbig (* 1945), deutscher Schauspieler

 Nicole Helbig (* 1970), deutsche Designerin und Autorin 

 Peter Krieg-Helbig (1947–1983), deutscher Schauspieler
 Reinhard Helbig (1938–2011), deutscher Physiker
 Robert Helbig (1877–1956), deutscher Lehrer und Politiker (NSDAP)
 Rolf Helbig (1881–1961), deutscher Architekt und Teilhaber des Architekturbüros Helbig & Klöckner (1908–1927) in Köln, siehe Helbig & Klöckner
 Ron Helbig (* 1992), deutscher Nachwuchsschauspielerin und Musiker
 Sebastian Helbig (* 1977), deutscher Fußballspieler
 Sven Helbig (* 1968), deutscher Musikproduzent, Regisseur und Komponist
 Thomas Helbig (* 1967), deutscher Maler
 Ursula Krieg-Helbig (1923–2007), deutsche Schauspielerin und Malerin
 Volkmar Helbig (* 1942), deutscher Experimentalphysiker und Hochschullehrer

 Werner Helbig (1922–1986), deutscher Politiker (FDP)
 Werner Helbig (Mediziner) (1932–2020), deutscher Mediziner
 Wolfgang Helbig (1839–1915), deutscher Archäologe

Siehe auch:
 Helbich
 Helbing
 Helwig
 Hellwig

Familienname